Deadwood – miasto w stanie Dakota Południowa
 Deadwood – serial telewizyjny
 Deadwood – tytuł utworu i singla zespołu Dirty Pretty Things